Појам Нептун може да се односи на:

 Нептун, осма планета у Сунчевом систему
 Нептун (митологија), је у римској митологији био бог текуће воде
 Нептун (град)
 Нептун III
 Нептун VIII
 Операција Нептун